Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jonas Svensson era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Horst Skoff.

Skoff ha battuto in finale 4–6, 6–3, 6–4, 6–2 Thomas Muster.

Teste di serie

  Thomas Muster (finale)
  Jonas Svensson (quarti di finale)
  Andrej Česnokov (semifinali)
  Kevin Curren (semifinali)

 Magnus Gustafsson (secondo turno) 
 Michiel Schapers (quarti di finale) 
 Sergio Casal (semifinali) 
 Marián Vajda (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1988